Bingemer ist der Name von

 Maria Clara Lucchetti Bingemer (* 1949), brasilianische, katholische Theologin
 Reiner Claus Bingemer (1926–2018), deutscher Versicherungskaufmann und Manager
 Simone Bingemer (* 1959), deutsche Portraitmalerin